

Letteratura 
  – romanzo di Tatsuo Hori del 1937
  – manga del 2009 di Hayao Miyazaki

Cinema 
  – film giapponese del 1954 diretto da Koji Shima, basato sul romanzo omonimo
  – film giapponese del 1976 diretto da Mitsuo Wakasugi, basato sul romanzo omonimo
  – film d'animazione del 2013 del regista Hayao Miyazaki, basato sul manga omonimo